Novgorod (transcription du russe) ou Novhorod (transcription de l'ukrainien) est le nom de plusieurs villes :

Novgorod (également appelée Veliki Novgorod), ville de l'oblast de Novgorod, en Russie ;
Nijni Novgorod (appelée Gorki de 1932 à 1991), ville de l'oblast de Nijni Novgorod, en Russie ;
Novhorod-Siverskyï, ville de l'oblast de Tchernihiv, en Ukraine ;
Novohrad-Volynskyï, ville de l'oblast de Jytomyr, en Ukraine.

Autres 
 Novgorod, cuirassé de la Marine impériale de Russie ;
 République de Novgorod, État de la Russie médiévale qui s'étendait de la mer Baltique à l'Oural entre le  et le  ;
 Première chronique de Novgorod, la plus ancienne des chroniques locales de Russie ;
 Codex de Novgorod, le plus vieux livre de Rus’, découvert à Novgorod en 2000.